Гран-при Хассана II 2010 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 5 по 11 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Хуан Карлос Ферреро
 в парном разряде —  Лукаш Кубот и  Оливер Марах

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Станислас Вавринка (№ 23 в мире на тот момент). Швейцарец подтвердил свой статус, завоевав и итоговый титул, выдержав два тяжёлых матча с Мартином Клижаном (на старте) и Потито Стараче (в полуфинале), где каждый раз уступал второй сет. Соперником Вавринки по титульному матчу стал румын Виктор Ханеску — третья ракетка посева. Станислас, благодаря этому титулу, прервал серию из пяти проигранных финалов в рамках призов основного тура ассоциации.

В парном соревновании сильнейшим стал третий альянс посева — Хория Текау и Роберт Линдстедт. Будущие трёхкратные финалисты Уимблдона здесь впервые добрались до титульного матча в рамках соревнований ассоциации. В финале румын и швед обыграли ещё один прогрессировавший, в тот момент, дуэт — Рохана Бопанну и Айсама-уль-Хака Куреши. здесь впервые добравшихся до титульного матча на грунтовом соревновании в рамках основного тура ассоциации.

Прошлогодние чемпионы не слишком проявили себя на турнире-2010: чемпион одиночного приза Хуан Карлос Ферреро не приехал защищать свой титул, а парные чемпионы — Оливер Марах и Лукаш Кубот, хоть и посетили Марокко в этом году, но уступили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Станислас Вавринка обыграл  Виктора Ханеску со счётом 6-2, 6-3.
 Вавринка выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ханеску уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= О.Рохус
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р.Гаске
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Голубев
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д.Кёллерер
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Я.Ниеминен
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= М.Зиади
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Ф.Серра
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С.Вентура
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ш.Коубек
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С.Робер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р.Хасе
| RD1-score13-1=67
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М.Гранольерс
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Р.Гаске| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А.Голубев
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Я.Ниеминен
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= В.Ханеску| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Ф.Серра| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С.Робер
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М.Гранольерс
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Г.Гарсия| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Р.Гаске
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= В.Ханеску| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Ф.Серра| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Г.Гарсия
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= В.Ханеску| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Ф.Серра
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу''' обыграли  Рохана Бопанну /  Айсама-уль-Хака Куреши со счётом 6-2, 3-6, [10-7].
 Линдстедт выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2010 года
2010